Прео:
 Прео (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Прео (Майен) — коммуна во Франции, в департаменте Майен.
 Прео (Приморская Сена) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Сена.
 Прео (Эндр) — коммуна во Франции, в департаменте Эндр.

См. также 
 Прео-Бокаж
 Прео-дю-Перш
 Прео-Сен-Себастьен